Зимске олимпијске игре 2014. су одржане у Сочију од 7. до 23. фебруара. Укупно 2.873 спортиста из 88 земаља учествовало је на 98 спортских догађаја у 7 спортова у 15 различитих дисциплина.

Иницијално је Русија је освојила тринаест златних медаља, али су од тих 13 четири одузете због допинга, укључујући осам сребрних и једну бронзану. Међутим, касније је Суд за спортску арбитражу признао две златне, седам сребрних и једну бронзану медаљу.

Биланс медаља

Промене у билансу медаља

Званичне промене

Званичне промене по земљама

Извори

Спољашње везе 
 Sochi 2014, Olympics.com
 

Зимске олимпијске игре 2014.